

Persone 
 Bolo Yeung – attore e artista marziale cinese
 Charlie Yeung – cantante, attrice e regista taiwanese naturalizzata cinese di Hong Kong
 Jin Au-Yeung – rapper e attore statunitense di origini cinesi
 Miriam Yeung – cantante e attrice cinese di Hong Kong
 Tim Yeung – batterista statunitense
 William Kwong Yu Yeung – astronomo canadese di origine cinese

Altro 
 172P/Yeung –  cometa periodica appartenente alla famiglia delle comete gioviane